Dichtgestreepte artemisschelp (Dosinia lupinus lincta)
 Gewone artemisschelp (Dosinia exoleta)